Sremski Karlovci, ciutat de la Voivodina (Sèrbia), coneguda pel seu nom alemany Karlowitz
 Tractat de Karlowitz (1699)